Santa Rufina steht in Ableitung von Rufina und Secunda für:

 Santa Rufina (Cittaducale), Ortsteil von Cittaducale in der Provinz Rieti, Italien
 Santa Rufina (Loja), Ortschaft und Parroquia rural im Kanton Chaguarpamba der ecuadorianischen Provinz Loja